

Примечания

См. также 
 Список остатков сверхновых

Ссылки 
 Гарвард-Смитсонианский Астрофизический Центр
 Bright Supernovae - 2008
 Optical Supernovae seen during LIGO's S5 Run

Списки сверхновых по годам
Астрономические объекты, открытые в 2008 году